Рубен Кастро Мартин (; род. 27 июня 1981 года, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — испанский футболист, нападающий клуба «Малага».

Клуб 
Его карьера началась в местном клубе Лас-Пальмас. За сезон — 2001/2002 в Ла Лиге в составе «Лас-Пальмаса» Рубен забил свой первый гол на 64-й минуте в ворота мадридского «Реала». В 2003/2004 годах Рубен стал лучшим бомбардиром второго дивизиона, забив 22 мяча.

В 2004 году Рубен перешёл в «Депортиво Ла-Корунья». Но тут же был отдан в аренду в Альбасете, где он провёл 22 матча, в которых забил 3 мяча. 2007 год выступал за Химнастик отыграв 20 матчей. Рубен начал довольно хорошо, забив 2 гола в первых трех матчах, несмотря на это клуб вылетел. Сезон 2008/2009 провёл в аренде в «Уэска». В «Уэске» Рубен сыграл 41 матч, где поразил ворота соперников 14 раз. Сезон 2009/2010 провёл в «Райо Вальекано» сыграв 42 матча и забив 14 мячей.

В августе 2010 года Рубена продали в «Реал Бетис». В составе знаменитого трио из самого Кастро, Молины и Эмана, было забито более 50 мячей за сезон-2010/2011. После двухлетнего отсутствия «Бетис» вернулся в Ла Лигу.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Малага»